Kurono (jap. ) bezeichnet:
 ein ehemaliges Dorf in der Präfektur Gifu: Kurono (Gifu) (heute: Gifu)
 ein Lehen mit Sitz in diesem: Kurono (Han)
 das Pseudonym des deutschen Webvideoproduzenten und Synchronsprecher Amir Yarahi
 Hauptcharakter der  Animeserie und  Mangaserie Gantz

Kurono ist der Familienname folgender Personen:
 Nanae Kurono, Mangaka